Hl - uma unidade de medida.
Half-Life

Desambiguações de siglas